Carlos Ruiter – ex calciatore brasiliano
 Jan Ruiter – ex calciatore olandese
 Robbin Ruiter – calciatore olandese